Хаттан Бахебри (, 16 июля 1992) — саудовский футболист, полузащитник клуба «Аль-Хиляль» и сборной Саудовской Аравии.

Клубная карьера 
Хаттан Бахебри — воспитанник саудовского клуба «Аль-Иттихад». 9 сентября 2011 года он дебютировал в саудовской Про-лиге, выйдя на замену в самой концовке домашнего матча против «Аль-Таавуна».

Летом 2014 года Бахебри был отдан в аренду «Аль-Халиджу», за который отыграл следующие два сезона. 24 октября того же года он забил свой первый гол в рамках Про-лиги, открыв счёт в гостевой игре с «Аль-Орубой».

Летом 2016 года полузащитник перешёл в «Аль-Шабаб».

Карьера в сборной 
25 декабря 2017 года Хаттан Бахебри дебютировал в составе сборной Саудовской Аравии в матче с командой ОАЭ, проходившем в рамках Кубка Залива в Кувейте, выйдя на замену в середине второго тайма.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 8 января в первом матче группового этапа против КНДР отличился голом на 28 минуте игры. В итоге сборная Саудовской Аравии нанесла разгромное поражение со счётом 4:0.

Достижения 
 «Аль-Иттихад» 
 Обладатель Кубок короля Саудовской Аравии (1): 2013

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 5 матчей / 0 голов; ksa-team.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com
 
 
 Профиль на slstat.com

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Аль-Халидж»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд